Kühnst ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christoph Kühnst (1702–1762), deutscher Mediziner
 Peter Kühnst (* 1946), deutscher Sportwissenschaftler